Jesen je lahko:
 jesén - letni čas
 jêsen (Fraxinus) - rod dreves
 Jesen, Kanal - naselje v Občini Kanal, Slovenija